Эсперова улица — улица на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Депутатской улицы до улицы Вакуленчука.

История 
Наименование Эсперова улица известно с 1908 года, дано по имени Эспера Константиновича, одного из владельцев Крестовского острова из семьи князей Белосельских-Белозерских.

Достопримечательности 
 Коттеджный посёлок судей Конституционного Суда РФ
 Жилой дом «Венеция» (Депутатская ул., 26) со статуями грифонов на крыше

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)